Алекса́ндр Алекса́ндрович Ва́гнер (1917—1978) — первый главный архитектор Липецка.

Родился 9 мая 1917 года в Москве. Окончил Московский государственный архитектурный институт.

В 1954 году приехал в Липецк. При Вагнере велась планировка всех центральных площадей и улиц в 1950-х годах. В их числе — оформление площади Ленина (ныне Соборной) и Петровского спуска, площади Мира и площади Героев.

С 1964 года А. А. Вагнер — доцент Политехнического института.

Умер в 1978 году.

Источники

Ссылки 
 В Липецке откроется выставка Вагнеров // Липецкие новости. — 17 мая 2007

Архитекторы СССР
Выпускники МАРХИ
Архитекторы Липецка